Voregg ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Voregg (Gemeinde Scheffau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Scheffau am Tennengebirge, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Voregg (Gemeinde Hengsberg), Ort bei Hengsberg südlich von Graz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Voregg (Gemeinde Sankt Nikolai), Ort bei Sankt Nikolai im Sausal südwestlich von Graz, Bezirk Leibnitz, Steiermark